Jingdezhen Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jingdezhen Shi (prefektur i Kina), Jiangxi, 
 Jingdezhen (prefekturhuvudort i Kina), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar